Касиков — фамилия:

 Касиков, Андрей Игнатьевич — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 1811 (797); 9 сентября 1807.
 Касиков, Юрий Иванович — директор Каховской ГЭС в 1973—1980 годах.

См. также 
 Касик